Yuen Long steht für:

 Yuen Long District, Distrikt in den New Territories von Hongkong
 Yuen Long New Town, Hochhaussiedlung in Yuen Long in den New Territories von Hongkong
 Yuen Long (Town), Stadt in den New Territories von Hongkong